

События

Европа 
 Кельтские монахи пишут Келлскую книгу.
 Март. Во время поста Карл Великий покидает Ахен и направляется к берегам Атлантики с инспекцией своей корабельной флотилии. Здесь король даёт указания по организации корабельной обороны и расставляет в открытой прибрежной зоне караульные посты.
 Пасха. Карл отмечает праздник в прибрежном монастыре Сен-Рикье, неподалёку от Аббевиля.
 20 апреля. Карл даровал фландрскому монастырю Сен-Бертен право на охоту в собственных лесных массивах с целью добычи сырья для книжных переплётов, перчаток и поясов.
 Паломничество Карла в Тур к захоронению Святого Мартина.
 Встреча Карла с сыновьями в Туре. «Хроника Муассака» комментирует данную семейную встречу: «И здесь у него был большой разговор и собрание, где он определял правление для своих сыновей».
 2 июня. В Туре, Алкуин получает таможенные льготы для приданного аббатству Святого Мартина монастыря Кормей. Привилегия касается перевозки соли и продовольствия на двух судах по Луаре и её притокам.
 4 июня. Смерть Лиутгарды. Ноябрь — Карл в Риме. Он расследует дело Льва. 23 декабря — Лев снял с себя все обвинения. 25 декабря — Папа Лев III коронует в Риме Карла Великого императором.
 Указ Карла, посвящённый жалобам церковных и королевских зависимых крестьян. Документ регулирует работу зависимых крестьян на монастырских и королевских землях.
 6 и 7 июля. Летописями отмечается обильный иней появившийся в королевстве Карла, который, правда, не нанёс большого ущерба плодовым деревьям.
 Начало августа. Карл собирает знать в Майнце. Согласно Лоршским хроникам, Карл прибывает в Майнц и «собирает верную ему знать, напомнив о несправедливости, нанесённой римлянами Папе; и он повернул своё лицо, дав понять, что отправляется в Рим, что и случилось».
 24 ноября. Торжественная встреча Карла в Риме. Приём, которого удостоился Карл, прежде чем вступить в Вечный город, вышел далеко за рамки обычного положенного ему как патрицию церемониала, процедурные моменты которого были установлены по случаю первого посещения Карлом Рима.
 25 ноября. Лев III приветствует Карла на ступенях атриума собора святого Петра.
 1 декабря. Собрание в соборе Святого Петра. Карл только через неделю после прибытия на место, занялся урегулированием внутрицерковных проблем и завершением расследования происков в отношении Льва III.
 23 декабря. Лев III приносит очистительную присягу.
 23 декабря. В Рим прибывает из Святой Земли королевский эмиссар Захарий. Его сопровождали два монаха из монастыря Святого Саввы, расположенного на горе Элеонской. Они передали Карлу по случаю интронизации ключи от Гроба Господня, от Голгофы и от Сиона вместе с флагом «града Иерусалима».
 25 декабря — коронация Карла Великого титулом «император Запада» в Риме.
 Ставракий составляет заговор, подкупив стоявшие в Константинополе полки.
 Ирина велела ослепить всех братьев Льва Хазара.
 Людовик I Благочестивый совершил поход в Испанию. Вопреки обещанию, данному в 797 году, эмир Барселоны Зеид ворот ему не открыл. У Людовика не было достаточно сил для осады, поэтому франки повернули в сторону Льейды, овладели городом и разорили окрестности Уески.

Африка 
 Отпадение Туниса и Алжира от халифата.
 800—909 — Династия Аглабидов в Тунисе и Алжире. Аглабиды создали сильный пиратский флот, завоевали Сицилию и неоднократно грабили берега Италии, Франции и Греции.

Родились

Скончались 
 13 апреля — Павел Диакон, историк лангобардов.
 Алкелда, англосаксонский святой (приблизительная дата).
 Абу Яхья аль-Батрик, переводчик научных книг с греческого на арабский.

Примечания

См. также